Primás, egyes keresztény egyházak egyes püspökei által viselt cím vagy hivatal
 Primás, a cigányzenekarok vezető hegedűse, az együttes zenei irányítója